Step - een ongemotoriseerd tweewielig vervoermiddel

 Plaatsen in Rusland
 Step (Belgorod) - choetor in de Russische oblast Belgorod
 Step (selsovjet Gostomljanski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Step (choetor, selsovjet Vysjnereoettsjanski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Step (dorp, selsovjet Vysjnereoettsjanski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Step (district Ponyrovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Step (district Zolotoechinski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Step (Transbaikal) - choetor in de Russische kraj Transbaikal

 Plaatsen in Oekraïne
 Step (Chmelnytsky) - dorp in de Oekraïens oblast Chmelnytsky
 Step (Dnipropetrowsk) - dorp in de Oekraïens oblast Dnipropetrowsk
 Step (district Borznjansky) - dorp in de Oekraïens oblast Tsjernihiv
 Step (district Nizjynsky) - dorp in de Oekraïens oblast Tsjernihiv
 Step (district Talalajvsky) - dorp in de Oekraïens oblast Tsjernihiv

 Plaatsen in Wit-Rusland
 Step (Homel) - posjolok in de Wit-Russische oblast Homel

ru:Степь_(значения)#Россия
uk:Степ_(значення)#Україна
be:Стэп_(значэнні)#Населеныя пункты
en:Step#Rural localities
pl:Stiep